«Вперёд в прошлое»

 «Вперёд в прошлое» (англ. Durango Kids) — фильм (1999).
 «Путешественник» (англ. Journeyman) — фантастический телесериал канала NBC (2007).

См. также 
 «Новые приключения Бременских, или Вперёд в прошлое» — мюзикл на основе песен Юрия Энтина (2009).